Minnucci – cognome italiano
 Alberto Minnucci – giornalista italiano
 Gaetano Minnucci – ingegnere e architetto italiano
 Giampaolo Minnucci – driver italiano
 Emiliano Minnucci – politico italiano